Tjutjunnyky (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tjutjunnyky (Poltawa), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa
 Tjutjunnyky (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Tjutjunnyky (Winnyzja), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja